, une bataille de la guerre de Sept Ans,
 Siège de Fort St. Philip, une bataille de la guerre de 1812.